Perückenmacher steht für:
 einen Handwerksberuf, den Hersteller von Perücken
 Der Perückenmacher, deutscher Kurzfilm von 1999

Siehe auch: